Голова Європейського Союзу або президент Європейського Союзу — некоректна назва посади, яка може стосуватися:
 Голови Європейської ради (з 1 грудня 2019 року — Шарль Мішель).
 Голови Європейської комісії (з 1 грудня 2019 року — Урсула фон дер Ляєн);
 Голови Європейського парламенту (з 18 січня 2022 року — Роберта Мецола);
 Голови Ради Європейського Союзу (з 1 січня 2023 року — Швеція).

Вживання терміна «Голова Європейського Союзу» замість «Голова Європейської ради» — найбільш поширена помилка. Насправді ж, голова Європейської ради керує тільки Європейською радою, інституцією Європейського Союзу, а не Європейським Союзом загалом.

Хоч у руках Голови Європейської комісії зосереджена найбільша влада, проте цей термін менш за все використовується щодо нього.

Не існує такої посади як голова Європейського Союзу; кожна інституція має свого власного керівника. Кожен керманич обирається членами інституції, окрім Ради, де головування автоматично переходить від однієї країни до іншої кожних пів року, і Європейської комісії, чий голова обирається Європейським парламентом.

Існує актуальне питання: голова Європейської ради чи голова Єврокомісії є більш важливим. Обидва беруть участь у міжнародних зустрічах на вищому рівні. Іноді пропонують об'єднати ці дві посади.

Примітки 

Посади в Європейському Союзі